Sophie de Saxe-Lauenbourg est le nom de plusieurs personnages historiques :
 Sophie de Saxe-Lauenbourg ( -1473), duchesse consort de Berg et de Juliers, fille de Bernard II de Saxe-Lauenbourg et d'Adélaïde de Poméranie, épouse de Gérard de Juliers-Berg ;
 Sophie de Saxe-Lauenbourg (1521-1571), fille de Magnus Ier de Saxe-Lauenbourg, mariée en 1537 le comte Antoine Ier d'Oldenbourg ;
 Sophie de Saxe-Lauenbourg (1601-1660), duchesse consort de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, fille de François II de Saxe-Lauenbourg et de Marie de Brunswick-Lunebourg, épouse de Philippe de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg.